Nuno Soares Velho (filho de Soeiro Guedes) — rico-homem, descendente dos Betotes, senhor da Maia pelo casamento

Nuno Soares Velho (filho de Soeiro Nunes Velho) — rico-homem do Reino de Portugal, 5.º padroeiro do Mosteiro de São Bento da Várzea (m. depois de 1162)

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos